Internationaux de France 2019 — третий этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019—2020. Соревнования в третий раз проходили в городе Франции Гренобле с 1 по 3 ноября 2019 года. Организатор турнира — Французская федерация ледовых видов спорта при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация о турнире на сайте ISU
 Информация  о турнире на сайте Французской федерации ледовых видов спорта
 Результаты на сайте isuresults.com

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спорт во Франции в 2019 году
Ноябрь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Гренобле